Thellmann ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Thellmann (1960–2009), rumänischer Lokalpolitiker
 Erika von Thellmann (1902–1988), deutsch-böhmische Schauspielerin
 Martin Thellmann-Bidner (1895–1971), deutscher Politiker (BHE)

Siehe auch:
 Tellmann
 Telman
 Telmann
 Dellmann